Tortu ist der Name von

 Filippo Tortu (* 1998), italienischer Sportler
 Christian Tortu Florist, Innenausstatter	
 Michele Andrea Tortu (1834–1888), Italienischer Priester und Dichter	
 Lorenzo Tortù, Italienischer Basketballspieler

 Elizabeth Simbiwa Sogbo-Tortu, Adelige Politikerin aus Sierra Leone